Dit is een lijst van planetoïden 101-200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (101) Helena || - || 15 augustus 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (102) Miriam || - || 22 augustus 1868 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (103) Hera || - || 7 september 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (104) Klymene || - || 13 september 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (105) Artemis || - || 16 september 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (106) Dione || - || 10 oktober 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (107) Camilla || - || 17 november 1868 || Madras || N. R. Pogson
|-
| (108) Hecuba || - || 2 april 1869 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (109) Felicitas || - || 9 oktober 1869 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (110) Lydia || - || 19 april 1870 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (111) Ate || - || 14 augustus 1870 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (112) Iphigenia || - || 19 september 1870 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (113) Amalthea || - || 12 maart 1871 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (114) Kassandra || - || 23 juli 1871 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (115) Thyra || - || 6 augustus 1871 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (116) Sirona || - || 8 september 1871 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (117) Lomia || - || 12 september 1871 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (118) Peitho || - || 15 maart 1872 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (119) Althaea || - || 3 april 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (120) Lachesis || - || 10 april 1872 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (121) Hermione || - || 12 mei 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (122) Gerda || - || 31 juli 1872 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (123) Brunhild || - || 31 juli 1872 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (124) Alkeste || - || 23 augustus 1872 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (125) Liberatrix || - || 11 september 1872 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (126) Velleda || - || 5 november 1872 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (127) Johanna || - || 5 november 1872 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (128) Nemesis || - || 25 november 1872 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (129) Antigone || - || 5 februari 1873 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (130) Elektra || - || 17 februari 1873 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (131) Vala || - || 24 mei 1873 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (132) Aethra || - || 13 juni 1873 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (133) Cyrene || - || 16 augustus 1873 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (134) Sophrosyne || - || 27 september 1873 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (135) Hertha || - || 18 februari 1874 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (136) Austria || - || 18 maart 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| (137) Meliboea || - || 21 april 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| (138) Tolosa || - || 19 mei 1874 || Toulouse || J. Perrotin
|-
| (139) Juewa || - || 10 oktober 1874 || Beijing || J. C. Watson
|-
| (140) Siwa || - || 13 oktober 1874 || Pula || J. Palisa
|-
| (141) Lumen || - || 13 januari 1875 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (142) Polana || - || 28 januari 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (143) Adria || - || 23 februari 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (144) Vibilia || - || 3 juni 1875 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (145) Adeona || - || 3 juni 1875 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (146) Lucina || - || 8 juni 1875 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (147) Protogeneia || - || 10 juli 1875 || Wenen || L. Schulhof
|-
| (148) Gallia || - || 7 augustus 1875 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (149) Medusa || - || 21 september 1875 || Toulouse || J. Perrotin
|-
| (150) Nuwa || - || 18 oktober 1875 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (151) Abundantia || - || 1 november 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (152) Atala || - || 2 november 1875 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (153) Hilda || - || 2 november 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (154) Bertha || - || 4 november 1875 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (155) Scylla || - || 8 november 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (156) Xanthippe || - || 22 november 1875 || Pula || J. Palisa
|-
| (157) Dejanira || - || 1 december 1875 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (158) Koronis || - || 4 januari 1876 || Berlijn || V. Knorre
|-
| (159) Aemilia || - || 26 januari 1876 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (160) Una || - || 20 februari 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (161) Athor || - || 19 april 1876 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (162) Laurentia || - || 21 april 1876 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (163) Erigone || - || 26 april 1876 || Toulouse || J. Perrotin
|-
| (164) Eva || - || 12 juli 1876 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (165) Loreley || - || 9 augustus 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (166) Rhodope || - || 15 augustus 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (167) Urda || - || 28 augustus 1876 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (168) Sibylla || - || 28 september 1876 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (169) Zelia || - || 28 september 1876 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (170) Maria || - || 10 januari 1877 || Toulouse || J. Perrotin
|-
| (171) Ophelia || - || 13 januari 1877 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (172) Baucis || - || 5 februari 1877 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (173) Ino || - || 1 augustus 1877 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (174) Phaedra || - || 2 september 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (175) Andromache || - || 1 oktober 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (176) Iduna || - || 14 oktober 1877 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (177) Irma || - || 5 november 1877 || Parijs || P. P. Henry
|-
| (178) Belisana || - || 6 november 1877 || Pula || J. Palisa
|-
| (179) Klytaemnestra || - || 11 november 1877 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (180) Garumna || - || 29 januari 1878 || Toulouse || J. Perrotin
|-
| (181) Eucharis || - || 2 februari 1878 || Marseille || P. Cottenot
|-
| (182) Elsa || - || 7 februari 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| (183) Istria || - || 8 februari 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| (184) Dejopeja || - || 28 februari 1878 || Pula || J. Palisa
|-
| (185) Eunike || - || 1 maart 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (186) Celuta || - || 6 april 1878 || Parijs || P. M. Henry
|-
| (187) Lamberta || - || 11 april 1878 || Marseille || J. Coggia
|-
| (188) Menippe || - || 18 juni 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (189) Phthia || - || 9 september 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (190) Ismene || - || 22 september 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (191) Kolga || - || 30 september 1878 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (192) Nausikaa || - || 17 februari 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (193) Ambrosia || - || 28 februari 1879 || Marseille || J. Coggia
|-
| (194) Prokne || - || 21 maart 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (195) Eurykleia || - || 19 april 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (196) Philomela || - || 14 mei 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (197) Arete || - || 21 mei 1879 || Pula || J. Palisa
|-
| (198) Ampella || - || 13 juni 1879 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (199) Byblis || - || 9 juli 1879 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (200) Dynamene || - || 27 juli 1879 || Clinton || C. H. F. Peters|}

Planetoïdenlijsten